Eudicotyledoneae (Doyle & Hotton 1991), frequentemente eudicots ou Eudicotidae (aportuguesado para eudicotiledóneas ou eudicotiledôneas), é um extenso grupo monofilético de angiospermas que previamente eram designadas por "tricolpadas" ou por "dicotiledóneas não-Magnoliidae" por outros autores. O clado foi inicialmente reconhecido por análise filogenética baseada na morfologia, tendo desde então a filogenia do grupo sido extensivamente estudada. Em consequência, a monofilia do grupo foi solidamente sustentada por análise molecular, sendo os subclados principais bem delimitados, sendo-lhes atribuída categoria de ordens e famílias. O Grupo de Filogenia das Angiospérmicas (APG) adoptou este clado com o nome eudicots incorporando-o no sistema de classificação APG de 1998 e no sistema APG II de 2003. O Sistema APG III (e APWeb), actualmente em uso, utiliza esta circunscrição como um dos seus agrupamentos básicos, embora a não considere formalmente como um taxon, dando-lhe uma abrangência similar à da anterior classe Rosopsida.

Descrição
Eudicotyledoneae é uma das duas principais classes de angiospermas, tendo inicialmente sido integrada no grupo das Dicotyledoneae (dicotiledóneas), que foi desmembrado por não ser monofilético. O prefixo eu significa verdadeiro, portanto este termo designa as plantas cujo embrião realmente apresenta dois cotilédones. Na actual acepção, o grupo Eudicotyledoneae é um dos maiores clados das Angiospermae (a par do clado das Monocotyledoneae), estimando-se que contenha mais de 145 000 espécies, repartidas por mais de 350 famílias (quase 64% de diversidade de angiospérmicas), apresentando uma enorme variabilidade nas características morfológicas, anatómicas e bioquímicas.

O seguinte cladograma mostra a situação do clado das Eudicotyledoneae no esquema classificativo geral das angiospérmicas,  vendo-se que o agrupamento Eudicotyledoneae representa o grupo de plantas mais evoluídas, constituindo com as Ceratophyllales um grupo irmão das Monocotyledoneae.

 Legenda
A.B.: Angiospermas basais, os "grados ANITA", incluem as cinco famílias mais antigas: Amborellaceae (Amborellales), Nymphaeaceae (Nymphaeales), e as três famílias Schisandraceae, Trimeniaceae e Austrobaileyaceae (em Austrobaileyales) (Qiu et al., 1999). Determinou-se que um a um estes três clados se foram separando do ramo principal das Angiospermae.

A.N.: Angiospermas nucleares ("core angiosperms"), o clade mais recente separado a partir do último integrante dos grados ANITA (Judd et al., 2002). As relações entre os integrantes do grupo das angiospérmicas nucleares não estão totalmente esclarecidas.

A característica eudicotiledónea mais notável é provavelmente o pólen trilobado (tricolpado), aspecto transversal a todos os taxa incluídos no grupo. Em consequência, o grupo diferencia-se do antigo agrupamento das dicotiledóneas (Magnoliopsida) por incluir somente plantas que apresentem grão de pólen triaperturado, característica derivada de um ancestral comum, o que torna o grupo monofilético. Os demais grupos que anteriormente faziam parte com as eudicots do grupo Magnoliopsida são as magnoliídeas lenhosas e as paleoervas (angiospérmicas basais), que apesar de apresentarem características comuns às eudicots, apresentam grão de pólen uniaperturado, característica que as exclui do agrupamento.

Como características complementares, as espécies incluídos no clado apresentam embrião com dois cotilédones, raiz primária geralmente aprumada e folhas que na maioria dos taxa são peninérveas ou palminérveas, raramente com bainha. O caule apresenta engrossamento secundário devido à actividade do câmbio vascular situado entre o floema e o xilema. As flores são na maioria do tipo 4 e 5, com o perianto geralmente diferenciado em cálice e corola.

Taxonomia
As Eudicotyledoneae (eudicots) podem ser subdivididas em dois grupos: (1) as «eudicots basais»; e (2) as «eudicots nucleares». As «eudicots basais« são um agrupamento informal cuja designação serve para identificar um grupo parafilético. As «eudicots nuclerares», pelo contrário, são um grupo monofilético.

Um estudo filogenético de 2010 sugere que as «eudicots nucleares» podem ser divididas em dois clados: (1) as Gunnerales; e (2) um clado designado por "Pentapetalae", agrupando todas as restantes «eudicots nucleares». Por sua vez, as Pentapetalae podem ser subdivididas em três clados:
a família Dilleniaceae;
o clado das "superrosídeas", o qual inclui as Saxifragales, Vitales e rosídeas (o Sistema APG III inclui as Vitales nas «rosídeas»);
o clado "superasterídeas", o qual inclui as Santalales, Berberidopsidales, Caryophyllales e «asterídeas».

No contexto das «eudicots nucleares», o grupo com maior biodiversidade corresponde aos agrupamentos "rosídeas" (grupo nuclear com o prefixo "eu−") e "asterídeas" (grupo nuclear com o prefixo "eu−").

A divisão das Eudicotyledoneae é mostrada no seguinte cladograma:

Listagem detalhada dos táxons incluídos, mostrando em cada clado as famílias e ordens ainda sem localização determinada (os géneros com localização indeterminada foram ignorados):

 clado Eudicotyledoneae
 família Buxaceae [+ família Didymelaceae]
 família Sabiaceae
 família Trochodendraceae [+ família Tetracentraceae]
 ordem Ranunculales
 ordem Proteales
 clado eudicotiledóneas nucleares (Gunneridae)
 ordem Aextoxicaceae
 família Berberidopsidaceae
 família Dilleniaceae
 ordem Gunnerales
 ordem Caryophyllales
 ordem Saxifragales
 ordem Santalales
 clado rosídeas (rosids)
 família Picramniaceae
 família Vitaceae
 ordem Geraniales
 ordem Myrtales
 clado eurosids I
 família Zygophyllaceae [+ família Krameriaceae]
 família Huaceae
 ordem Celastrales
 ordem Malpighiales
 ordem Oxalidales
 ordem Fabales
 ordem Rosales
 ordem Cucurbitales
 ordem Fagales
 clado eurosids II
 família Tapisciaceae
 ordem Brassicales
 ordem Crossosomatales
 ordem Malvales
 ordem Sapindales
 clado asterídeas (asterids)
 ordem Cornales
 ordem Ericales
 clado euasterids I
 família Boraginaceae
 família Icacinaceae
 família Oncothecaceae
 família Vahliaceae ordem Garryales
 ordem Solanales
 ordem Gentianales
 ordem Lamiales
 clado euasterids II
 família Bruniaceae
 família Columelliaceae [+ família Desfontainiaceae]
 família Eremosynaceae
 família Escalloniaceae
 família Paracryphiaceae
 família Polyosmaceae
 família Sphenostemonaceae
 família Tribelaceae
 ordem Aquifoliales
 ordem Apiales
 ordem Dipsacales
 ordem Asterales

Nota : “ + ....”  = opcional, como um  táxon segregado da família.

Referências
Doyle, J. A. & Hotton, C. L. Diversification of early angiosperm pollen in a cladistic context. pp. 169–195 in Pollen and Spores. Patterns of Diversification (eds Blackmore, S. & Barnes, S. H.) (Clarendon, Oxford, 1991).
 (full text )
Eudicots in Stevens, P. F. (2001 onwards). Angiosperm Phylogeny Website. Version 7, May 2006.
Ligações externas

  Eudicots'', Tree of Life Web Project
Dicots Plant Life Forms

Taxonomia vegetal
Eudicotiledóneas
Dicotiledóneas